Појам Рабат може означавати:

Географија 
 Рабат, главни град Марока,
 Рабат (Малта), насеље и општина на Малти,
 Рабат (Гоцо), домаћи (малтешки) назив за град Викторију на острву Гоцу оквиру Малте.

Вишезначне одреднице